Koln et Koln peuvent désigner :
 le nom allemand de la ville de Cologne ;
 Köln (1928)
 

Homonymie de bateaux